Поля́на — сеть розничных магазинов самообслуживания в Западной Сибири, созданная компанией «РегионМарт».

История и деятельность 
Развивается с 2006 года. Позиционируется как торговая сеть, предоставляющая выбор качественных товаров по доступным ценам. Имеет собственную торговую марку «Выгодный товар». Продовольственные товары и бытовая химия под этой маркой, как правило, заметно дешевле аналогов.

Магазины компании представлены в двух различных форматах:
 гипермаркет, площадью 5000 м² — в городе с населением от полумиллиона жителей;
 супермаркеты формата «Макси», площадью 1500 м² — в городах с населением от 50 000 до 500 000 жителей.

Магазины «Поляна» имеются в следующих городах:
 Кемерово

Ссылки 
 Cайт предприятия
 «Поляна» на сайте Shopandmall.ru

Торговые сети России